Университе́тский:

 «Университетский» — микрорайон в Липецке.
 Университетский — Татьяна (КА) — спутник.
 Университетский —  технопарк, расположенный в Екатеринбурге (Россия).

См. также 
 Университетский переулок
 Университетский проспект